Everding ist der Familienname folgender Personen:

 August Everding (1928–1999), deutscher Regisseur, Manager, Kulturpolitiker und Intendant
 Dagmar Everding (* 1954), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Felix Everding (* 1989), deutscher Schauspieler und Übersetzer
 Friedrich Everding (1855–1918), deutscher Bildhauer
 Fritz Everding (1903–1965), deutscher naturalistischer Maler und Grafiker
 Hans Everding (1876–1914), deutscher Bildhauer
 Hermann Everding (1875–?), deutscher Industrieller
 Karl-Heinz Everding (* 1953), deutscher Tibetologe
 Marcus Everding (* 1964), deutscher Theaterregisseur
 Wilhelm Everding (1863–1928), deutscher Bildhauer